Ка́рел Ва́нек (); 17 марта 1887, Шварцкостелец, Австро-Венгрия — 18 июля 1933, Прага, Чехословакия) — чешский писатель, фельетонист, журналист. Автор романа «Приключения бравого солдата Швейка в русском плену» (Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí, 1923).

Биография 
Карел Ванек родился в 1887 году в городе Черни-Костелец (по-немецки — Шварцкостелец), что находится в 30 километрах от Праги, в семье мастера Йозефа Ванека, пятый сын из семи детей.

Во время Первой мировой войны был на русском фронте, затем попал в плен. Фельдфебель Награжден малой серебряной и бронзовой медалями «За храбрость», Воинским крестом императора Карла 

По возвращении на родину работал в периодической печати, опубликовал ряд коротких рассказов и эссе.

После смерти Ярослава Гашека по просьбе издателя закончил четвёртую часть романа (главы 3-6), а также написал роман «Приключения бравого солдата Швейка в русском плену».

Умер в 1933 г. от туберкулёза в Праге.

«Приключения бравого солдата Швейка в русском плену» 
Ванек написал роман в 1923 году на основании личного горького опыта. В главе «На работе» он признаётся читателю: «Я был также в России и жил в плену в так называемой пленной рабочей роте…» Роман во многом биографичен. На русском языке роман был опубликован в 1928 году тиражом 5000 экземпляров и с тех пор был переиздан только в 1993 году.

В целом второй «Швейк» Ванека производит впечатление лучшее, чем его же попытка завершить первого «Швейка» Гашека. Автор в большей степени показал собственный творческий почерк, и в меньшей — попытку имитировать чужой. Книга даёт возможность посмотреть на Россию тех лет, на события в мире с неожиданной точки зрения — глазами австрийского военнопленного, чешского солдата.

В 1927 году по роману был снят немой фильм «Швейк в русском плену».

Библиография 

 Ванек К. Похождения бравого солдата Швейка. Часть 4. Перевод с немецкого Г.А. Зуккау. – Л.: Гослитиздат; 1937.
 Ванек К. Приключения бравого солдата Швейка в русском плену. — Санкт-Петербург: Братство, 1993. 224 с. ISBN 5-87918-014-x

См. также 
 Солдат Швейк
 Похождения бравого солдата Швейка

Ссылки 
  Карел Ванек и мы все 

Чешские писатели
Писатели Чехии
Юмористы Чехии
Умершие от туберкулёза
Журналисты Чехословакии
Умершие в Чехословакии